74-й чемпионат Италии прошёл в Боскотрекасе с 23 ноября по 4 декабря 2014 года.

 Категория: 9-я (средний рейтинг: 2460).

Таблица

Ссылки 
 
 74° Campionate Italiano Assoluto

Чемпионаты Италии по шахматам
2014 год в шахматах
Ноябрь 2014 года
Декабрь 2014 года
Спорт в Италии в 2014 году
Спортивные соревнования в Кампании